QPG – codice aeroportuale IATA della Payalebaar Air Base, Singapore